Krautscheid steht für:
 Krautscheid, Ortsgemeinde im  Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Krautscheid (Buchholz), Ortsteil der Ortsgemeinde Buchholz (Westerwald) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Krautscheid ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Krautscheid (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Günter Krautscheid (* 1942), deutscher Fahrradbauer und Radrennfahrer